L'édition 2007 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Philipp Kohlschreiber remporte l'épreuve en simple, Philipp Kohlschreiber et Mikhail Youzhny celle en double.

Lauréats 
Philipp Kohlschreiber remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale son partenaire de double Mikhail Youzhny. L'Allemand remporte à domicile sa  sur le circuit ATP.

En double, Philipp Kohlschreiber et Mikhail Youzhny remportent leur  ensemble en battant en finale Jan Hájek et Jaroslav Levinský. Il s'agit pour chacun du  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2007
Sport en Allemagne en 2007
Tennis en avril 2007
Tennis en mai 2007